Plusieurs navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Venus, d'après Vénus, la déesse de l'amour, de la séduction et de la beauté dans la mythologie romaine :
 Le , navire de  rang de 36 canons, lancé en 1758, réduit à 32 canons en 1792, renommé HMS Heroine en 1809, vendu en 1828.
 Le , navire de  rang de 36 canons, capturé aux Danois en 1807, vendu en 1815.
 Le , navire de  rang de 46 canons, lancé en 1820, prêté à The Marine Society entre 1848 et 1862 comme navire-école, vendu en 1864.
 Le , un croiseur protégé de la classe Eclipse, lancé en 1895, vendu en 1921.
 Le , un destroyer de la classe V, lancé en 1943, vendu en 1972.

Venus